Naselje u Sloveniji
 Ravnje (Sežana, Slovenija), naselje u općini Sežana

Naselja u Srbiji
 Ravnje (Srijemska Mitrovica, Srbija), naselje u općini Srijemska Mitrovica
 Ravnje (Valjevo, Srbija), naselje u općini Valjevo